Китайські нові ліві () — політичний та економічний напрям думки в КНР, що з'явився в середині 1990-х, як ліворадикальна відповідь на неоліберальні реформи.

Свою назву отримало за аналогією з новими лівими рухами в решті світу — через критику ліворуч традиційних структур (у даному випадку Комуністичної партії Китаю). У цьому китайські нові ліві часто перебувають під впливом маоїзму і орієнтуються протестний робочий рух.

Представники 
 Лі Міньці
 Цуй Чжіюань

Ліва політика
Маоїзм
Політика Китаю
Економіка Китаю